Rebentischia är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Rebentischia i familjen Tubeufiaceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Tubeufiaceae, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rebentischia